Molekulska formula -{C25H32N2O}- se može odnositi na:
 3-Alilfentanil
 Cismetinil